Gratidão
Ou ainda:
Muito Obrigado (canção) - de Djavan
Muito Obrigado Axé - canção de Ivete Sangalo

Ver também 
Thank You

Desambiguação